Der NBA Defensive Player of the Year Award (DPoY) wird seit 1983 an den besten Verteidiger der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA vergeben. Die Jury besteht dabei aus etwa 120 Journalisten (den gleichen, die auch den Most Valuable Player wählen), die jeweils eine Erst-, Zweit- und Dritt-Stimme haben. Rekordsieger sind aktuell Dikembe Mutombo und Ben Wallace mit jeweils vier Auszeichnungen (Stand: Juli 2021).

Obwohl der Preis vergleichsweise jung ist, hat er eine große Bedeutung. Ebenso wie die Wahl zum MVP oder ein Platz in einem der drei Teams der NBA-Auswahl kann eine Wahl zum besten Verteidiger zu einer substantiellen Gehaltserhöhung unabhängig von der Gehaltsobergrenze der NBA (Salary Cap) führen, sofern ein Spieler bei dem Franchise bleibt, das ihn in der NBA-Draft ausgewählt hat oder das seinen Rookie-Vertrag durch Tausch erwarb. Während die Wahl in die NBA-Auswahl nur im Vorjahr zu einer Designated Player Exception (DPE) berechtigt, darf die Wahl zum MVP drei Jahre zurückliegen und muss die Wahl zum Defensive Player of the Year entweder im letzten Jahr oder zweimal innerhalb der letzten drei Jahre erfolgt sein.

Die Preisträger 
(×) — Die Zahl in der Klammer gibt an, wie oft derjenige Spieler den Award zum jeweiligen Zeitpunkt schon gewonnen hat.
 — Mitglied der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame als Spieler
 — Aktiver Spieler der Saison 2021/22

Mehrfache Gewinner

Weblinks 
 Awards: Defensive Player of the Year auf der Website ww.nba.com

Einzelnachweise 

Defensive player
Liste (Basketball)
Erstverleihung 1983